Бейбитшилик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бейбитшилик (до 2022 г. — Погодаево) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Бейбитшилик (до 2000 г. — Строительное) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.